La temporada 1985-1986 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el Reial Madrid amb 56 punts i una diferència d'onze punts amb el FC Barcelona. En aquesta temporada es produí l'únic descens del València CF a Segona Divisió.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: Real Zaragoza
 Copa de la UEFA: Atlètic de Madrid, Athletic de Bilbao, FC Barcelona
 Descensos: València CF, Celta de Vigo i Hèrcules CF
 Ascensos: Real Murcia, CE Sabadell i Reial Mallorca

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1985
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola